Bouanane bezeichnet:

 Bouanane (Marokko), eine Stadt in Marokko
 Bouanane (Name), einen arabischen Familiennamen

Siehe auch:
 Bouanani